Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 7,5 km-es sprint versenyszámát február 15-én rendezték Nozava Onsenben. Az aranyérmet az orosz Galina Kukleva nyerte meg. A Magyarországot képviselő Dira Bernadett a 63., Bekecs Zsuzsanna a 64. helyen végzett.

Végeredmény 
Minden hibás találat után 150 méter büntetőkört kellett megtenniük a versenyzőknek.

Források 

N07